Prometheus peut désigner :
 programme européen Prometheus, un projet qui finança des projets concernant le véhicule intelligent ;
 Prometheus, un arbre considéré comme l'organisme le plus ancien de la planète en vie jusqu'en 1964 ;
 Prometheus, un genre de papillons ;
 prix Prometheus, un prix de littérature de science-fiction ;
 projet Prometheus, un projet de la NASA ;
 Prometheus, un personnage de type super-vilain appartenant à DC Comics ;
 Prometheus, un film de Ridley Scott sorti en 2012.
 Prometheus, un jeu UDK coopératif solo.
 Prometheus Laboratories, une société américaine spécialisée dans les maladies inflammatoires de l'intestin ;
 Prometheus, une marque de la société japonaise Laylax fabricant de pièces customisées pour répliques d'airsoft ;
 Prometheus, le futur moteur spatial Ariane 6 préparé par le CNES et par ArianeGroup ;
 Prometheus, un logiciel de surveillance informatique basé sur l'utilisation d'une base de données de séries temporelles.

Voir aussi